

Patronyme 

 Benjamin Beaux (1986-), joueur français de rugby à XV ;
 Cecilia Beaux (1855-1942), peintre américaine ;
 Ernest Beaux (1881-1961), parfumeur franco-russe.

Toponyme 
 Beaux, commune française de la Haute-Loire.